Barbachiov (masculin ; )  ou Barbachiova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ivan Barbachiov (1995-), joueur de hockey sur glace russe.
 Sergueï Barbachiov (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe